Sehested bezeichnet:

 den schleswigschen Ort Sehestedt (dänisch: Sehested)
 das schleswig-holsteinische Adelsgeschlecht von Sehestedt: Wappenschild: drei weiße/silberne Seerosenblätter rund um einen weißen oder roten Punkt/Ring – beziehungsweise später eine rote Seerose – im blauen Feld; ausgestorben 1882
 ein nordjütisches (dänisches) Geschlecht, das den Namen Sehested und das Wappen des schleswig-holsteinischen Adelsgeschlechts annahm

Sehested(t) ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Sehestedt (Alexander Jürgensen von Sehested; † 1617), schleswig-holsteinischer Adliger und Klosterpropst zu Uetersen
 Christian Christophersen Sehested (1666–1740), schleswig-holsteinischer Adliger, dänischer Kanzler, Amtmann von Husum & Schwabstedt
 Christian Thomesen Sehested (1664–1736), dänischer Admiral und Oberlanddrost in der Grafschaft Oldenburg

 Hilda Sehested (1858–1936), dänische Pianistin und Komponistin
 Johann Friedrich Sehestedt († 1785), dänischer Generalleutnant
 Klaus von Sehested (1612–1649), schleswig-holsteinischer Adliger, dänischer Hofbeamter und Politiker
 Knud Sehested (1850–1908), dänischer Politiker
 Niels Frederik Bernhard Sehested (1813–1882), dänischer Grundbesitzer und Amateurarchäologe
 Thyra Sehested (1840–1923), dänische Historikerin

Siehe auch:
 Sehestedt (Begriffsklärung)